La edición 94.ª del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 23 de junio y el 6 de julio de 1980 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 259.000 dólares.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el sueco  Björn Borg  logrando el quinto y último de sus triunfos en el torneo al imponerse en la final al estadounidense John McEnroe.

En la competición individual femenina la victoria fue para la australiana  Evonne Goolagong logrando el segundo y último de los triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la estadounidense  Chris Evert.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1980